«Ерцаху» — абхазский футбольный клуб из Очамчыры.

Названия 
 1994—2006 — «Ерцаху».
 2008—2009 — «Леон».
 2011 — СКА.
 2012 — н.в. — «Ерцаху».

Достижения 
 Чемпион и обладатель Кубка Абхазской АССР — 3 раза (1949, 1954, 1966).
 Чемпион Абхазии — 2 раза (1996, 1998).
 Серебряный призёр (1994).
 Бронзовый призёр — 4 раза (1995, 1999, 2001/02, 2008).
 Обладатель Кубка Абхазии — 2 раза (1994, 1997).
 Финалист Кубка Абхазии — 2 раза (1998, 2000/01).
 Обладатель Суперкубка Абхазии (1996).

Состав 

 Данные на 19 августа 2020 года

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |

|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Примечания 

Футбольные клубы Абхазии
Очамчира